Myrmecocephalus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Macleay 1871. Myrmecocephalus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Myrmecocephalus